Санта-Леокадія () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Леокадія-де-Брітейруш — парафія.
 Санта-Леокадія-де-Тамел — парафія.